Бездомные:
 Бездомные — лица, не имеющие жилья.
 «Бездомные» — альбом рок-группы «Нюанс».

См. также 
 Бездомный